Rover puede referirse a:

Rover, un vehículo de exploración espacial.
Rover lunar, un vehículo utilizado por los astronautas de las misiones Apolo 15, Apolo 16 y Apolo 17.
 Mars Exploration Rover, un vehículo de exploración de Marte.
 Rover Company, una antigua marca británica de automóviles fundada en 1874 y que cerró en 2005:
 Grupo Austin Rover (desde 1981 hasta 1986)
 Grupo Rover (desde 1986 hasta 2000)
 Grupo MG Rover (desde 2000 hasta 2005)
 «Rover», una canción del álbum Heavy Horses, de Jethro Tull.
 Rama Rover, etapa del escultismo que abarca de los 16 a los 22 años.